White Studio — студія звукозапису, заснована в 2002 році звукорежисером Олегом Шевченком. Вона знаходиться в екологічно чистому місці Святошинського району Києва, в приватному секторі, в триповерховому будинку.В перервах між звукозаписом музиканти мають можливість відпочити, посидівши в коминковій залі, поплававши в басейні, погравшись на гойдалках або поївши шашлика в бесідці.

Види робіт
White Studio має можливість робити звукозапис, створювати пісні за допомогою синтезаторів й програмного забезпечення, а також робити пісні «під ключ» (тобто робити текст, мелодію, аранжування, записувати інструменти); все це записується на такі види носіїв інформації: DVD, CD, DAT і MD; робиться мастеринг (підготовка фонограми для виробництва).
Студія має дві апаратні кімнати і дві тон-зали, де і записується музикант. Зведення і мастеринг здійснюються у форматі Dolby Surround акустичної системи 5.1.
Студія записує «живі» інструменти, для цього є великий їх «арсенал». Також доступні послуги звукорежисера.

Обладнання
Цифрова звукова робоча станція:
Digidesign ProTools HD Accel 3, and HD Accel 1. 40ch I/O with 192 I/O( 3), 96 I/O (з аналоговою опцією)
Digidesign ProTools 002 Rack
Digidesign MIDI I/O
RME Nuendo 24\96

Робоча станція:
MacPro
Mac G5
Персональний комп'ютер

Програмне забезпечення:
Pro Tools HTDM 8.0, Pro Tools LE 8.0
Steinberg NUENDO 3
Steinberg Cubase SX 3
Reason 3.0
Ableton Live 5.0

Мікшер:
Soundcraft DC 2020

Підсилювачі:
Manley SLAM! (2 канали)
Focusrite ISA 428 (4 канали)
Focusrite RED 7
DIGI PRE (8 каналів)
TL Audio 5051 (x2)
Focusrite OctoPre (8 каналів)
Avalon 747
Bss
Duende SSL

Монітори:
Beyma(Spain) (зроблений на замовлення за акустичною системою 5.1 І. Куриловичем)
Dynaudio AIR15
Alesis Monitor One MK 2

Мікрофони:
NEUMANN M 149
RODE CLASSIC 2
RODE NT 2
SHURE SM 57(3)
SHURE SM 81
SHURE SM 87 BETA
SENNHEIZER MD 421 (x4)
SENNHEIZER e 614 (x2)
BEYERDYNAMIC OPUS 87 (x6)
BEYERDYNAMIC OPUS 99
DPA 4061 (x2)
AUDIOTECHNICA AE 2500
SENNHISER e 602
EV ND 468
EV ND 868

Гітарні підсилювачі:
MESA BOOGIE Triple Rectifire(2)
MARSHALL PLEXIE JUBEELEE mk 2
BASS AMP
Ampeg SVT 4 PRO, Ampeg BA115 HP, HARTKE 100

Гітарний кабінет:
MARSHALL PLEXIE JUBEELEE

Ударні інструменти:
TAMA Star Classic Maple
Zildjian K,A series HH(2), CRASH(x4), CHINA(3), RIDE(2), SPLASH(2)
Sabian full complects

Клавішні:
KORG KARMA (OS 2.0)
KORG MS 2000
KORG X5D

Гітари:
Fender Stratocaster Vintage 52
Gibson Studio
Ibanez SZ
Kudritsky bass CustomShop (5 струн)
Charvell Bass
Takamine (6 струн, дві штуки)
Epiphone (12 струн)
Класична акустична гітара ручного складання іспанського виробництва

FX-процесори:
Lexicon PCM 80
Lexicon PCM 70
Eventide 3000

Інше програмне забезпечення:
TDM Massive Pack v.6
Pultec Pack
Revibe
Altiverb
TC Native Bundle
Waves Diamond Bundle 5
Bomb Factory Bundle
Izotope Bundle
Antares Bundle
IK Multimedia Bundle
Steinberg WaveLab 5.0
Spectrasonic STYLUS RMX (included libraries)
NI Battery 2
NI Kontakt 2.0
NI Electrik Piano

Допоміжне обладнання:
OZ Audio 6 channel headphones pre-amp
Audiotechnica ATH-M 30 headphones (x4)
Audiotechnica ATH-M 40 headphones
SONY DAT-DTC-790
SONY MD-330
Panasonic CD-SL 221
Cassete deck - Technics - RS-TR-474

Клієнти
Серед клієнтів студії є багато відомих артистів, зокрема Воплі Відоплясова, С.К.А.Й., Green Grey, ТОЛ, SNUFF, Mad Heads XL, Marakesh, PanKe Shava, Тіна Кароль, власний гурт керівника студії Олега Шевченка W.H.I.T.E., а також безліч інших. Всього послугами студії скористалися 58 гуртів і виконавців.

Посилання 
Офіційний сайт

Джерела 
Офіційний сайт
Студія на сайті Київського рок-клубу 
Студія на музичному порталі YAPzi.com(рос.)

Студії звукозапису